Heliodora - município de Minas Gerais, Brasil.
Heliodora Carneiro de Mendonça (c. 1759-1819) - poetisa, mineradora e ativista política brasileira.
Bárbara Heliodora (1923-2015) - professora, ensaísta, tradutora e crítica de teatro brasileira.

 Ver também
Heliodoro

Desambiguações de antropônimos